Plumithoe är ett släkte av kräftdjur. Plumithoe ingår i familjen Ampithoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Plumithoe